Montferri kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montferri (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Montferri (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar